Die Liste der Endspiele der EHF Champions League enthält alle Finalbegegnungen des Europapokals der Landesmeister im Handball seit seiner Einführung 1956/57 (bei den Frauen seit der Saison 1960/61).

Seit der Saison 1993/94 heißt der Wettbewerb EHF Champions League. Die Champions League ist der wichtigste Europapokal-Wettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften. Sie wird von der Europäischen Handballföderation (EHF) ausgerichtet.

Bei den ersten 18 Ausspielungen der Männer fand nur ein Endspiel statt. 1979 und ab 1981 wurde der Sieger bis 2009 in Hin- und Rückspiel ermittelt. Seit 2010 bei den Männern und 2014 bei den Frauen tragen die besten vier Mannschaften ein Final-Four-Turnier aus, bei dem die Endspielteilnehmer in zwei Halbfinalspielen ermittelt werden. Austragungsort war bisher immer bei den Männern die Lanxess Arena in Köln, bei den Frauen die Papp László Budapest Sportaréna in Budapest.

Im Männerwettbewerb der Saison 1983/84 ergab sich zum einzigen Mal nach Hin- und Rückspiel ein Gleichstand, so dass der Sieger in einem Siebenmeterwerfen ermittelt wurde.

Männer

Frauen

Erfolgreichste Teams

Männer

Frauen

Weblinks 
Website der EHF Champions-League

!
EHF Champions League